Prgomelje je naselje u Republici Hrvatskoj u Požeško-slavonskoj županiji, u sastavu grada Pakraca.

Zemljopis 
Prgomelje se nalaze istočno od Pakraca, na sjevernim obroncima Psunja.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Prgomelje je imalo 1 stanovnika.

Izvor

Naselja u Požeško-slavonskoj županiji